Энсенада — топоним:
 в Мексике:
 Энсенада — город;
 Энсенада — муниципалитет.
 в Аргентине:
 Энсенада — город